Авлия (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Авлие проживало 129 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской